Phylarque est un historien grec du  ;
Phylarque est un titre porté par des magistrats militaires de la démocratie athénienne et par des princes arabes alliés de l'Empire byzantin.